L'édition 2017 du tournoi de tennis de Wuhan se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  et dernier tournoi en catégorie Premier 5 de la saison 2017. Caroline Garcia remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Coco Vandeweghe, de la Croate Mirjana Lučić-Baroni, de la Suissesse Timea Bacsinszky et de la Tchèque Lucie Šafářová. Elles sont respectivement remplacées par Donna Vekić, Ashleigh Barty, Wang Qiang et Yulia Putintseva.

Pendant le tournoi 

Dix des seize têtes de série sont éliminées dès leur premier match. Cela profite à Ashleigh Barty, María Sákkari et Caroline Garcia qui atteignent pour la première fois les demi-finales d'un tournoi Premier. Ashleigh Barty et Caroline Garcia atteignent ensuite leur première finale dans la catégorie.

Le forfait de la tenante du titre en double et  mondiale de la discipline, Lucie Šafářová, combiné aux bons résultats de la paire Chan Yung-jan / Martina Hingis permet à la Suissesse de reprendre la tête du classement WTA pour la  de sa carrière.

Lauréates 
Caroline Garcia remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Ashleigh Barty.

En double, Chan Yung-jan et Martina Hingis signent leur  ensemble en battant en finale Shuko Aoyama et Yang Zhaoxuan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wuhan
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Wuhan
Tennis en Chine en 2017
Tennis en septembre 2017